O Atlético Clube Real Sociedade, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Planalto, no estado de São Paulo. Fundado em 2016, suas cores são azul e branco. Foi idealizado por 'Batata' (in memorian) de Poloni/SP e André Severino de Planalto/SP.

Em 2016, o clube profissionalizou-se para a disputa da 1ª Taça Paulista , organizada pela Liga de Futebol Paulista.

Clubes de futebol de Planalto (São Paulo)
Clubes de futebol fundados em 2016
Fundações em São Paulo em 2016